L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Eastbourne se déroule du 25 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Mischa Zverev remporte l'épreuve en simple, Luke Bambridge et Jonny O'Mara celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Peter Gojowczyk, de l'Américain Tennys Sandgren, de l'Espagnol Feliciano López, du Hongrois Márton Fucsovics, du Serbe Filip Krajinović et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Marco Cecchinato, Gilles Simon, Lukáš Lacko, Jay Clarke, Taylor Fritz et Nicolás Jarry.

Pendant le tournoi 
Comme à Roland-Garros et au Queen's, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de James Cerretani. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que onze tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018.

Absent des courts depuis l'édition 2017 de Wimbledon en raison d'une blessure à la hanche, Andy Murray signe sa première victoire après 350 jours de disette en battant au  tour Stanislas Wawrinka.

Lauréats 
Mischa Zverev remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Lukáš Lacko.

En double, Luke Bambridge et Jonny O'Mara décrochent leur  titre respectif sur le circuit ATP en s'imposant en finale face à Ken Skupski et Neal Skupski.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2018)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2018
Tennis en juin 2018